McDonnell Douglas DC-9 () — двухдвигательный реактивный ближнемагистральный самолёт. Начал производиться в 1965 году, первый полёт был осуществлён год спустя. Последний DC-9 был выпущен в октябре 1982 года.

Последующими модификациями DC-9 стали MD-80, MD-90 и Boeing 717. С учётом последних выпущенных в 2006 году самолётов Boeing 717, общий выпуск машин семейства DC-9 (DC-9/MD-80/90/717) продолжался 41 год и составил 2439 самолётов. Ресурс планера у семейства DC-9 один из самых больших среди авиалайнеров — до 100 000 циклов «взлёт-посадка».

Аэродинамическая схема 
Двухмоторный турбовентиляторный низкоплан со стреловидным крылом, Т-образным оперением (с переставным стабилизатором) и задним расположением двигателей.

История самолёта 

В 1960 году компания Douglas Aircraft заключила двухлетнее соглашение по поддержке на американском рынке французского ближнемагистрального авиалайнера Sud Aviation Caravelle. Соглашение предусматривало организацию лицензионного производства самолёта на заводах Douglas Aircraft в случае большого спроса. Ажиотажа со стороны американских авиакомпаний не последовало и вскоре сотрудничество закончилось.

Понимая большую перспективу подобных авиалайнеров, Douglas Aircraft начинает разработку своего ближнемагистрального самолёта. За основу была взята архитектура Каравеллы, но будучи представителем второго поколения реактивных авиалайнеров, DC-9 превосходил Каравеллу по многим характеристикам.

Самолёт был разработан с чистого листа и не имел ничего общего с Douglas DC-8.

Расположение двигателей в хвосте позволяло увеличить площадь закрылков и уменьшить взлётную и посадочную скорость а следовательно и длину разбега. Также подобная конфигурация обеспечивала акустический комфорт в салоне и позволяла пользоваться реверсом двигателей на низких скоростях без риска повреждения поднятым с взлётно-посадочной полосы мусором. Реверс двигателей использовался для движения задним ходом и для борьбы с обледенением корней крыльев перед взлётом.

Когда самолёт разрабатывался, регулирующие органы ограничивали вес самолёта, управляемый экипажем из 2 человек, величиной 36300 кг; первые версии DC-9 соответствовали этому ограничению.

Самолёт выпускался в разных версиях с вместимостью от 80 до 139 пассажиров.

Своим появлением DC-9 занял пустующую нишу и стал очень популярен по всему миру. Он является одним из самых продолжительно эксплуатирующихся реактивных самолётов: последний DC-9 был выпущен в 1982 году, а вывод из флота крупных авиакомпаний произведён в 2014 году.

Плодом модернизации DC-9 стали модели MD-80, MD-90 и Boeing 717 с более экономичными двигателями.

Всего было произведено 2439 самолётов семейства DC-9, что делает его третьим по тиражу реактивным авиалайнером после Airbus A320 и Boeing 737.

С появлением новых типов самолётов DC-9 и его модернизированные версии планомерно выводятся из парка авиакомпаний по причине низкой топливной эффективности. Проводились работы по снижению аэродинамического сопротивления планера, но это не позволило добиться современных показателей, а конструкция крыла делала его модернизацию сложной и дорогой.

Секретом долголетия семейства DC-9 является исключительный ресурс, заложенный в оригинальную конструкцию. Ресурс планера DC-9 и его модификаций составляет 110 000 циклов взлёта-посадки, что является рекордной величиной. Некоторые DC-9 на момент списания имели более 105 000 циклов, больше любого реактивного авиалайнера.

Китайский ближнемагистральный COMAC ARJ21 Xiangfeng имеет в основе архитектуру DC-9. Это обусловлено тем, что в КНР было налажено лицензионное производство моделей MD-80 и MD-90. Заводы, производившие детали для MD-80 и MD-90, теперь занимаются производством комплектующих для COMAC ARJ21 Xiangfeng.

Модификации 
Dc-9
MD-80
MD-90
Boeing-717(MD-95)

Авиакомпании-операторы

Лётно-технические характеристики

Аварии и катастрофы

Аналогичные самолёты 
 BAC 1-11
 Hawker Siddeley Trident
 Ту-154
 Як-42
 Boeing 727
 Fokker 100

См. также 
 McDonnell Douglas

Примечания

Ссылки 
 Douglas DC-9 Operators’ reference drawing , . // Flight International. — London: Iliffe Transport Publications Ltd, 26 November 1966. — No. 2907 — Vol. 86 — P. 903, 916. (подробное схематическое устройство самолёта)
 Страница DC-9 на сайте Боинг
  Страница DC-9 на сайте Боинг
 DC-9-10/20/30 на Airliners.net

Самолёты McDonnell
Пассажирские самолёты
Двухдвигательные реактивные самолёты